Rogóż ist der Name folgender polnischer Orte in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rogóż (Kozłowo)
 Rogóż (Lidzbark Warmiński)